Schloss Torgelow steht für:
 Internatsgymnasium Schloss Torgelow
 Schlossruine Torgelow